Беларусите в Литва са малцинство в страната. Според преброяването на населението през 2011 година те са 36 227 души, или 1,19 % от населението.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост и дял на беларусите според преброяванията на населението през годините:

Численост на беларусите според преброяванията на населението през годините, по окръзи:

Дял на беларусите според преброяванията на населението през годините, по окръзи (в %):

Вижте също 
 Население на Литва

Източници 

Литва
Население на Литва